Millwood ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Millwood (Georgia)
 Millwood (Missouri)
 Millwood (New York)
 Millwood (South Carolina)
 Millwood (Texas)
 Millwood (Clarke County, Virginia)
 Millwood (Gloucester County, Virginia)
 Millwood (Washington)
 Millwood (West Virginia)

in Australien:
 Millwood (New South Wales)

in Irland:
 Millwood (County Fermanagh)

Sonstiges:
 Millwood (Greensboro), ein historisches Anwesen in Alabama (NRHP)
 Millwood (Columbia), eine Ruine einer Plantage in South Carolina (NRHP)
 Millwood (Südafrika), historische Goldgräbersiedlung in der Provinz Westkap